Sarkisjan nebo také Sargsjan (arménským písmem Սարգսյան) je arménské příjmení, odvozené od jména Sarkis (Sergej). Významnými nositeli jsou:

 Aram Sarkisjan (* 1962), arménský politik
 Armen Sarkisjan (* 1953), arménský politik
 Gabriel Sarkisjan (* 1983), arménský šachista
 Serž Sarkisjan (* 1954), arménský politik
 Stepan Sarkisjan (* 1962), arménský volnostylař
 Tigran Sarkisjan (* 1960), arménský politik
 Vazgen Sarkisjan (1959–1999), arménský armádní důstojník